Rogner (oder Rogener) bezeichnet bei Fischen das Weibchen, siehe dazu Rogen.

Rogner ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Maria Rogner (1928–2022), Schweizer Opernsängerin und Sopranistin
 Felix Rogner (* 1933), Schweizer Kulturmanager und Jazzmusiker
 Johann von Rogner (1823–1886), österreichischer Mathematiker
 Manfred Rogner (* 1946), deutscher Fachbuchautor für Reptilien und Amphibien
 Nico Rogner (* 1978), deutscher Schauspieler
 Robert Rogner (* 1941), österreichischer Baumeister

Siehe auch:
 Rogner & Bernhard, Verlag für Belletristik und Sachbücher mit Sitz in Berlin
 Rogner Bad Blumau, Hotel in Bad Blumau in der Oststeiermark